Владимир Степанович Пилипенко (25 ноября 1918, Кальнишовка — 13 марта 2005, Севастополь) — советский военный моряк-катерник в годы Великой Отечественной войны и военачальник, Герой Советского Союза (16.05.1944). Вице-адмирал (28.10.1976).

Биография 
Родился 25 ноября 1918 года в селе Кальнишовка ныне Тывровского района Винницкой области Украины в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил неполную среднюю школу в 1932 году, рабфак в 1937 году, два курса Харьковского института инженеров транспорта в 1939 году.

В Военно-Морском Флоте с 1939 года. В 1941 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Командир звена торпедных катеров 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота старший лейтенант Владимир Пилипенко в период несения дозора, конвоирования кораблей и судов, высадки десантных групп подбил три торпедных катера и потопил десантную баржу противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками по освобождению Крыма и проявленные при этом геройство и отвагу старшему лейтенанту Пилипенко Владимиру Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

За годы войны под командованием В. С. Пилипенко было потоплено семь вражеских кораблей, сбит самолёт. Сам отважный командир был трижды ранен, но всегда возвращался в боевой строй.

После войны продолжал службу в ВМФ СССР. В 1952 году он окончил Военно-морскую академию. Командовал Севастопольской бригадой торпедных катеров. С 1964 года — заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, с 1967 года по 1981 год — начальник Калининградского высшего военно-морского училища, в стенах которого он стал доцентом, кандидатом технических наук; подготовил не одно поколение офицеров для всех флотов Советского Союза. С 1982 года вице-адмирал Пилипенко В. С. — в отставке.

Жил в городе Севастополе. Возглавлял Севастопольское отделение Всеукраинского объединения ветеранов войны, проводил большую работу среди ветеранов Великой Отечественной войны и молодёжи. Был членом Социал-демократической партии Украины. Являлся почётным членом экипажа корвета «Винница» Военно-Морских Сил Украины.

В 2000 году подал судебный иск о защите чести и достоинства к газете «Севастопольская Правда», в своих публикациях обвинившей Владимира Степановича в предательстве воинской присяги и своих боевых товарищей. Суд удовлетворил иск и обязал газету выплатить вице-адмиралу Пилипенко 11 тысяч гривен в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.

Скончался 13 марта 2005 года, на 87-м году жизни. Похоронен на Кладбище коммунаров в Севастополе.

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, украинским Орденом Богдана Хмельницкого I, II (1999) и III степени (1998), многими медалями, а также орденами Болгарии и Румынии. Удостоен звания «Почётный гражданин города-героя Севастополя».

Память 
Имя В. С. Пилипенко увековечено на Сапун-Горе — на мемориальной доске освободителей города-героя Севастополя, удостоенных звания Героя Советского Союза. Многочисленные документальные материалы о Герое бережно хранятся в коллекции Государственного архива города-героя Севастополя.

На фасаде дома № 24 по улице Ленина в Севастополе, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска.

Сочинения 
 Пилипенко В. С. В бой идут катерники. — М.: Воениздат, 1989. — 150 с. — (Военные мемуары). — ISBN 5-203-00591-5.

Примечания

Литература 
 Андреев С. А. Совершённое ими бессмертно. Книга 2. — М.: Высшая школа, 1986
 Герои боёв за Крым. — Симферополь: Таврия, 1972.
 Герои и подвиги. Книга 5. — М.: Воениздат, 1968.
 
 Овеянные славой имена. — Одесса: Маяк, 1989.

Ссылки 

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Полные кавалеры украинского ордена Богдана Хмельницкого
Моряки Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Мемуаристы СССР
Похороненные на кладбище Коммунаров